As competições masculinas do slalom gigante do esqui alpino nos Jogos Paraolímpicos de Inverno de 2010 foram disputadas no Whistler Creekside entre 16 e 17 de março.

Medalhistas

Agenda

Resultados

Atletas sentados

Atletas em pé

Deficientes visuais

Legenda

Slalom gigante masculino